Los Verdes Humanistas, partit polític d'Espanya
 Las Vegas Hilton, hotel i casino ubicat a Las Vegas, als Estats Units
 Hipertròfia ventricular esquerra (del seu nom en anglès Left Ventricular Hypertrophy), hipertròfia del múscul cardíac del ventricle esquerre